Joseph Jacques Hughes Laperrière, dit Jacques Laperrière, (né le  à Rouyn, dans la province de Québec, au Canada), est un joueur canadien de hockey sur glace. Il a évolué pour les Canadiens de Montréal de 1962 à 1974 à la position de défenseur. .

Il fut intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1987.

Après sa retraite en tant que joueur, il entreprit une carrière comme entraîneur-adjoint, spécialisant en défensive. Il fut entraîneur-adjoint pour les Canadiens de Montréal (pendant 16 ans), les Bruins de Boston, les Islanders de New York et les Devils du New Jersey.

L'aréna Jacques-Laperrière de Rouyn-Noranda a été nommé en son honneur.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
|1958-1959 || Canadiens de Hull-Ottawa ||  || || || || || || || || || ||
|-
|1958-1959 || Canadiens de Hull-Ottawa || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||9 ||1 ||0 ||1 ||16
|-
|1959-1960 || Canadiens Jr. de Brockville ||  || 
|-
|1959-1960 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||5 ||0 ||2 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1959-1960 || Canadiens de Brockville || Coupe Mémorial ||- ||- ||- ||- ||- ||13 ||0 ||13 ||13 ||34
|-
|1960-1961 || Canadiens de Hull ||  ||- ||11 ||29 ||40 ||0 ||- ||- ||- || -||-
|-
|1960-1961 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2 ||3 ||0 ||2 ||2 ||4
|-
|1960-1961 || Canadiens de Hull || Coupe Allan ||- ||- ||- ||- ||- ||3 ||0 ||0 ||0 ||4
|-
|1961-1962 || Canadiens Jr. de Montréal || AHO Jr. ||48 ||20 ||37 ||57 ||98 ||6 ||0 ||1 ||1 ||11
|-
|1961-1962 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||1 ||0 ||0 ||0 ||4 ||7 ||1 ||4 ||5 ||6
|-
|1962-1963 || Canadiens de Hull-Ottawa || EPHL ||40 ||8 ||19 ||27 ||51 ||2 ||0 ||0 ||0 ||0
|-
|1962-1963 || Canadiens de Montréal || LNH ||6 ||0 ||2 ||2 ||2 ||5 ||0 ||1 ||1 ||4
|-	
|1963-1964 || Canadiens de Montréal || LNH ||65 ||2 ||28 ||30 ||102 ||7 ||1 ||1 ||2 ||8
|-	
|1964-1965 || Canadiens de Montréal || LNH ||67 ||5 ||22 ||27 ||92 ||6 ||1 ||1 ||2 ||16
|-
|1965-1966 || Canadiens de Montréal || LNH ||57 ||6 ||25 ||31 ||85 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1966-1967 || Canadiens de Montréal || LNH ||61 ||0 ||20 ||20 ||48 ||9 ||0 ||1 ||1 ||9
|-
|1967-1968 || Canadiens de Montréal || LNH ||72 ||4 ||21 ||25 ||84 ||13 ||1 ||3 ||4 ||20
|-
|1968-1969 || Canadiens de Montréal || LNH ||69 ||5 ||26 ||31 ||45 ||14 ||1 ||3 ||4 ||28
|-
|1969-1970 || Canadiens de Montréal || LNH ||73 ||6 ||31 ||37 ||98 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|1970-1971 || Canadiens de Montréal || LNH ||49 ||0 ||16 ||16 ||20 ||20 ||4 ||9 ||13 ||12
|-	
|1971-1972 || Canadiens de Montréal || LNH ||73 ||3 ||25 ||28 ||50 ||4 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
|1972-1973 || Canadiens de Montréal || LNH ||57 ||7 ||16 ||23 ||34 ||10 ||1 ||3 ||4 ||2
|-
|1973-1974 || Canadiens de Montréal || LNH ||42 ||2 ||10 ||12 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-

|691 ||40 ||242 ||282 ||674 ||88 ||9 ||22 ||31 ||101

Trophées

Trophée Calder : 1964
Trophée James-Norris : 1966
Coupe Stanley : 1965, 1966, 1968, 1969, 1971 et 1973

Parenté dans le sport
Père du joueur Daniel Laperrière.

Références 

Naissance en novembre 1941
Joueur québécois de hockey sur glace
Joueur des Canadiens de Montréal
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Gagnant du trophée Calder
Gagnant du trophée James-Norris
Champion de la Coupe Stanley
Entraîneur québécois de hockey sur glace
Membre du Temple de la renommée du hockey
Défenseur de hockey sur glace
Naissance à Rouyn-Noranda